een groep landen of personen die zich bij elkaar heeft aaneengesloten, zie:
 genootschap
 liga
 maatschap
 unie
 vakbond
 vennootschap
 vereniging
 beroepsorganisatie
 het in gedachten verscheidene dingen met elkaar in verband brengen, zie: associatie (psychologie)
 Genetische associatie, voorkomen van een eigenschap bij dragers van bepaalde genvarianten.
 een scheikundige verbinding, zie: associatie (scheikunde)
 het samen voorkomen van gesteenten of mineralen, zie: associatie (gesteente)
 het samenleven van planten en dieren, zie: plantengemeenschap
 een specifiek niveau in de syntaxonomie (=systematiek van plantengemeenschappen), zie: associatie (vegetatiekunde)
 een samenwerking tussen hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, zie associatie (hoger onderwijs)
 een verzameling van sterren die fysisch bij elkaar horen (=sterrenhoop), zie: sterassociatie
 de mate van samen voorkomen van variabelen, zie associatie (statistiek)